Schernau bezeichnet

 Schernau (Dettelbach), Ortsteil von Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 die Gemeinde Žernov u České Skalice, Tschechien